

Новопетропавловська сільська рада — сільське поселення, Гайський район, Оренбурзька область
 Новопетропавловська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область